La classe Lexington fait référence à deux classes de navires de lUnited States Navy :
 la , une classe de six croiseurs de bataille conçus pendant la Première Guerre mondiale. Leur construction est stoppée par le traité naval de Washington et les deux navires les plus avancés sont convertis en porte-avions de la classe ci-après ;
 la , une classe de deux porte-avions issus de la conversion des deux navires de la classe ci-dessus. Le  et le  participent à la Seconde Guerre mondiale.